[[File:Rock Rock Rock(1956).ogv|thumb|thumbtime=1548|start=1548|end=1725|upright=1.5|The Flamingos, «Would I Be Crying», 1956 г.]]
The Flamingos — американская мужская вокальная группа, работающая в стиле ду-воп. Наиболее популярна была во второй половине 1950-х годов.

Самая большой их хит — кавер на песню  1934 года «I Only Have Eyes for You» — достиг 3 места в R&B-чарте «Билборда» и 11 места в поп-чарте (теперь Hot 100) и стал знаковым для всей эпохи расцвета стиля ду-воп. Согласно журналу «Билборд», группа во многом определила ду-воп как жанр «элегантный и изощрённый», и теперь «всеми считается одной из лучших и наиважнейших групп в истории поп-музыки».

В 2001 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла

Кроме того, песня «I Only Have Eyes For You» в исполнении группы The Flamingos входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll''.

Состав

Первый состав (1952) 
 Джейк Кэри
 Зик Кэри
 Пол Уилсон

Более поздние участники 
 Эрл Льюис ()
 Солли Макэлрой () — лид-вокал
 Нейт Нельсон — лид-вокал

Состав на End Records (1958) 
 Джейк Кэри
 Зик Кэри
 Пол Уилсон
 
 Нейт Нельсон — лид-вокал
  — вокал
  — гитара, вокал

Дискография

Синглы 

 A«The Boogaloo Party» также достигла 26 места в британском сингловом чарте и 94-го в канадском RPM Top Tracks

Примечания

Ссылки 
 
 
 Страница The Flamingos на сайте Зала славы вокальных групп
 Страница The Flamingos  на сайте Зала славы рок-н-ролла
 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1953 году
Музыкальные коллективы из Чикаго
Ритм-энд-блюзовые группы США
Члены Зала славы рок-н-ролла
Исполнители Vee-Jay Records
Исполнители Parrot Records